Пьетрос, также Пьетросул () — высочайшая вершина (2303 м) горного массива Родна, Восточных Карпат в Румынии. Находится вблизи города Борша и села Мойсей в уезде Марамуреш. Гора, также является высочайшей вершиной Восточных Карпат.

Галерея

Примечания

Источники 
 Чивчинские горы
 Pohoří Rodna (Munţii Rodnei)
 

Карпаты
Горы Румынии